Decaimento cluster é um tipo de decaimento radioativo no qual um nuclídeo pai emite um fragmento com massa atômica e número atômico superiores aos de uma partícula alfa, mas menores que os fragmentos gerados por uma fissão binária típica, embora muitas fissões ternárias geram produtos que se sobrepõem ao decaimento cluster. Pela Lei da conservação de massa os átomos filhos devem ter massas que, se somadas, são iguais às do átomo pai. Exemplo:

22388Ra→146C + 20982Pb

Tabela
A seguir uma tabela com algumas formas de decaimento cluster já catalogadas até o ano de 2010 entre diferentes elementos e isótopos.

Física nuclear
Radioatividade